«На́ша ни́ва» — название нескольких газет, выходивших в Вильнюсе и Минске на белорусском языке в различные исторические периоды:

 Наша нива (1906)
 Наша нива (1920)
 Наша нива (1991)